Antun Alberti, hrvatski latinist iz patricijske obitelji Alberti. Živio je u drugoj polovici 15. i na početku 16. stoljeća.

Izvori 

Životopisi, Split
Hrvatski latinisti